

Aziende 
 Ideal – azienda di giocattoli attiva tra il 1907 e il 1987

Geografia 
 Ideal – città della Contea di Macon, Georgia (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Ideal – gruppo musicale Neue Deutsche Welle 
 Ideal – album degli Ideal del 1980

Televisione 
 Ideal – serie televisiva britannica
 Ideal – mediometraggio statunitense Direct-to-video, diretto da Michael Paxton del 2004

Pagine correlate 
Ideale